Nevrokopi (griechisch Νευροκόπι) ist

 der alte, griechische Name einer heute bulgarischen Stadt, siehe Goze Deltschew (Stadt)
 der heutige Name ihrer griechischen Nachbargemeinde Kato Nevrokopi, siehe Nevrokopi